Stuart Malutki – powieść E.B. White'a z 1945 roku
 Stuart Malutki – film z 1999 roku
 Stuart Malutki – serial animowany